Il singolare del torneo di tennis ATP Madrid 1973, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Ilie Năstase che ha battuto in finale Adriano Panatta 6-3 7-6 5-7 6-1.

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

ATP Madrid 1973